Jose Redondo ist der Name folgender Personen:

* José Antonio Redondo (* 1985), spanischer Radrennfahrer
 José Moñino y Redondo (1728–1808), spanischer Jurist und Politiker